KMyMoney est un logiciel libre qui permet de gérer les finances personnelles de l’utilisateur, ainsi que ses produits financiers (comptes de banques, titres, emprunts…). KMyMoney fonctionne sur les distributions Linux, mais est également disponible sur Microsoft Windows et MacOS depuis la version 4.8.1.

C’est un équivalent du logiciel propriétaire Microsoft Money dont la dernière version remonte à 2008.

Fonctionnalités 
KMyMoney permet d'afficher les données de finances dans différentes vues qui permettent de regrouper les transactions selon différent critères. On trouvera notamment:

 Comptes : la liste des comptes suivis.
 Établissements : les établissements associés aux comptes, cartes de crédit, investissements, etc. Les banques ou les courtiers seront listés dans cette section.
 Bénéficiaires : la liste des bénéficiaires enregistrés dans le fichier.
 Catégories : les catégories permettent de regrouper les dépenses et revenus selon des critères personnalisables. Il est aussi possible de créer des sous-catégories.
 Investissement : la liste des actions, obligations ou options du porte-feuille.

Versions 

KMyMoney passe en version 5.0 le  après deux années dans la branche 4.8

Les futures versions sont sorties aux dates suivantes :

 4.7.2 21/12/2014

 4.8.0 01/01/2015
 4.8.1.1 26/12/2017

 5.0.0 04/02/2018
5.0.2 04/11/2018
5.0.5 10/07/2019
5.0.6 18/08/2019

Notes et références

Liens internes 
D'autres logiciels de comptabilité :

Skrooge
jGnash
Grisbi
GnuCash

Liens externes 

  Site officiel de KMyMoney
  Site officiel de KDE

Logiciel libre de comptabilité
Logiciel comptable
Logiciel KDE
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux